Geografia do Brasil
Pedra Redonda (Serro) — morro em Minas Gerais
Pedra Redonda (Monte Verde) — pico localizado em Monte Verde
Pedra Redonda (Porto Alegre) — bairro de Porto Alegre

Desambiguações de topônimos